Ривош — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ривош, Урия Езекиилович (1902—1944) — советский инженер, конструктор-турбостроитель.
 Ривош, Яков Наумович (1908—1973) — советский художник.